Tony Kaye  – tastierista britannico
 Tony Kaye  – regista britannico